Miejscowości w USA:
 Maiden Rock – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Maiden Rock – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Maiden Rock (ang. Maiden Rock Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce